Демосфен Егорович Мазиров (Мазиреанц, 1839 год, Евпатория — 25 декабря 1905) — русский архитектор, работал в Одессе.

Биография 
Племянник И.А. Айвазовского

В 1863 году за проект городской больницы на 600 мест получил 2-ю золотую медаль и диплом классного художника 2-й степени. 

Окончил Императорскую Академию художеств в Петербурге (1865). 

С 1866 года работал в Одессе. Архитектор Одесского таможенного округа, в 1870 году — Одесского учебного округа, с 1881 по 1982 год — Новороссийского университета.

Член общества благородных искусств (1882), Одесского отделения Русского технического общества (1887). Участвовал в работе 1-го съезда зодчих (1892). В творчестве использовал преимущественно формы необарокко, изредка неоготики и неоренесанса.

Жил на Гаванной улице в д.2

Известные работы

В Одессе 
Коблевская ул, 41
 здание 2-й мужской гимназии, ныне Главный корпус педагогического университета по ул. Старопортофранковская, 26, (1886);
 здание 3-й мужской гимназии на углу ул. Успенской, № 1 и участка Старопортофранковской, позже переименованной в ул. Белинского (1874, соавтор В. Маас), ныне университет МВД;
 дом графа Грохольского в Карантинной балке, 1875;
 дом Я. Медингер (ул. Ремесленная, 20) 1878-79;
 Доходный дом X. Таирова, Преображенская ул., 5, 1881;
 Херсонская (ныне Пастера), 56/58 (1881);
 доходный дом Мортона, Маразлиевская ул., 5, 1880-е годы;
 дом Я. Порро (Бистра) Гаванная ул., 10, 1880 году
 реконструкция доходного дома Аглицкого (построен в 1830 году, архитектор архитектор Ф.Боффо Греческая ул., 22 (), 1888;
 Софиевская ул., 21 (1890)
 греческое коммерческое училище на углу ул. Екатерининской и Дерибасовской 14/17 (1890);
 Спиридоновская, № 12 (1890),
 Херсонская, № 48 (1890-е),
 доходный дом И.А. Вайнгурта Базарная ул., 55, 1892 год
 дом А. Ашикова, Льва Толстого ул., 12, 1892-1893;
 реконструкция дома И.Ю. Фундуклея (архитектор Боффо, 1820), Херсонская, 42 (1897);
 дом Е. Мельниковой, Еврейская ул.,19 1899;
 доходный дом Ираклиди, Софиевская ул., 23, 1900
 дом В.И. Маслянникова Садовая ул, 7 (1899–1900),
 Маразлиевская, 16 и Софиевская, 4 (оба – 1880-е гг.), 
 Преображенская ул., 3
 Некрасова пер., 6

В Кишинёве 
 2-я мужская гимназию (1903).

Член Комиссии по сооружению памятника Пушкину в Одессе.

Примечания

Ссылки 
 Мазиров Демосфен Егорович архитектор Одесского учебного округа на 1887 г. 
 Енциклопедія Сучасної України. Мазиров Демосфен Єгорович

Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы Одессы